

Astronomia 
 5674 Wolff – asteroide della fascia principale

Persone

Pagine correlate 

 Wolf